Blackney ist der Familienname folgender Personen:
 Ron Blackney (1933–2008), australischer Hindernisläufer
 William W. Blackney (1876–1963), US-amerikanischer Politiker (Michigan)